Moriscos – municipio nella provincia di Salamanca, nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Castellanos de Moriscos – municipio nella provincia di Salamanca, nella comunità autonoma di Castilla e León.